La Première Fois, film français de 1976 ;
 La Première Fois, chanson de Shy'm de 2008 ;
 , chanson de Lolita Jolie de 2012.